Первая футбольная лига Македонии 1997/1998 () — 6-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 3 августа 1997 года и закончился ? 1998 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

1997/1998
Македония
Македония
1997 год в Северной Македонии
1998 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998